John Thompson může být:

 sir John Eric Sidney Thompson (1898–1975) – anglický archeolog a epigrafik
 John Griggs Thompson (* 1932) – americký matematik
 sir John Sparrow David Thompson (1845–1894) – kanadský politik, premiér
 John T. Thompson (1860–1940) – americký brigádní generál a vynálezce
 John W. Thompson (* 1949) – americký manažer
 John Thompson (sociolog) – britský sociolog